Ana Rosenfeld (1955, Buenos Aires), advocada, mestra d'hebreu, empresària i escriptora argentina 
 Anna Rosenfeld Vilalta (Barcelona, 1987), periodista i analista de xarxes socials 
 Fanny Rosenfeld o Bobbie Rosenfeld (Iekaterinoslav, Imperi Rus, 1904 - Toronto, Canadà, 1969), esportista canadenca
 Leopold Rosenfeld (Copenhaguen, Dinamarca, 1850 - 1909), compositor danès 
 Lev Borisovič Rosenfeld Kamenev (Rosenfeld, 1883 – 1936), revolucionari bolxevic
 Scott Ian Rosenfeld o Scott Ian (1963), guitarrista americà